Tällistock kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Tällistock (söder om Furkapasset, Obergoms), bergstopp i Valais, 
 Tällistock (vid Rhôneglaciären, Obergoms), bergstopp i Valais, 
 Tällistock (Innertkirchen), bergstopp i kantonen Bern, 
 Tällistock (Safiental), bergstopp i Graubünden,